Beaverdam ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beaverdam (Georgia), im Gwinnett County – nicht mehr existent
 Beaverdam (Michigan), im Ottawa County
 Beaverdam (Missouri), im Ripley County
 Beaverdam (Buncombe County, North Carolina)
 Beaverdam (Halifax County, North Carolina)
 Beaverdam (Ohio), im Allen County
 Beaverdam (Pennsylvania), im Centre County
 Beaverdam (South Carolina), im Cherokee County
 Beaverdam (Texas), im Bowie County
 Beaverdam (Virginia), im Hanover County
 Beaverdam (West Virginia), im Wirt County
 Beaverdam Springs, im Hickman County, Tennessee

Sonstiges:
 Beaverdam Island, Insel im Pulaski County, Arkansas
 Beaverdam Wildlife Restoration Area, Park im Buncombe County, North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaverdam Depot, in Beaverdam, Virginia, ID-Nr. 88002060
 Beaverdam Site, in Evansville, Mississippi, ID-Nr. 78001631

Siehe auch:
 Beaverdam Lake
 Beaver Dam